Наталья Анатольевна Углицких — российский режиссёр кино и дубляжа, сценарист и продюсер.

Биография 
Наталья Углицких родилась 21 ноября 1973 года в Одессе. В 2008 окончила режиссёрское отделение высших курсов сценаристов и режиссёров (ВКСР) в Москве. 19 января 2011 года в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера дебютной картины «На крючке!».

Признание и награды 

 Гран-при международного фестиваля «Украіна едина» (сериал «Курчатко», 2004)
 Диплом фестиваля «Святая Анна» (фильм «Пятнашки», 2008)
 Специальный диплом жюри фестиваля «Зеркало» за лучшую комедию (фильм «Пятнашки», 2008)
 Диплом лауреата конкурсной программы фестиваля «Кинотавр» «За яркое и остроумное воплощение идеи короткого метра» (фильм «Пятнашки», 2008)
 Диплом Telluride Film Festival (фильм «Пятнашки», 2008)
 Диплом кинофестиваля «Начало» (фильм «Самокат», 2008)
 «Пятнашки» — фильм открытия фестиваля «Улыбнись, Россия», (2009)
 Диплом кинофестиваля женского кино в Армении (фильм «Пятнашки») (2008)
 Приз Boulder International Film Festival, США за лучшую короткометражную ленту (фильм «Пятнашки», 2009)
 Диплом кинофестиваля «Кинотавр» (фильм «У Серёжи», 2009)
 Фильм «Пятнашки» — участник программы короткого метра Московского Международного Кинофестиваля (2009)
 Диплом фестиваля «Экология души», Юрмала, Латвия (фильм «Пятнашки», 2009)
 Диплом фестиваля «Интерфильм», Берлин, Германия (фильм «Пятнашки», 2009)
 Фильм «У Серёжи» — участник внеконкурсной программы фестиваля «Амурская осень» (2009)
 Диплом Festival of East European Cinema, Коттбус, Германия (фильм «У Серёжи», 2009)

Фильмография

Режиссёрские работы 
 2008 — Пятнашки (короткометражка)
 2011 — На крючке!
 2011 — Потолок (документальный)
 2013 — Мозгоправ / Mozgoprav
 2014 — Бегущая от любви
 2015 — Гражданка Катерина
 2016 — Когда прошлое впереди
 2017 — Прятки
 2018 — Мелодия любви
 2018 — Пять лет спустя
 2019 — Психология любви
 2020 —   Адам не нужен

Сценарные работы 
 2013 — Мозгоправ / Mozgoprav
 2017 — Прятки

Продюсерские работы 
 2013 — Мозгоправ / Mozgoprav

Ссылки 
 Официальный сайт, блог, галерея

Кинорежиссёры России
Сценаристы России
Персоналии по алфавиту
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров